Charles Martin-Sauvaigo (1881-1970), peintre français.
Émile Sauvaigo (1856 - 1927), Docteur en médecine et botaniste niçois
Pierre Sauvaigo, homme politique français, né le  et décédé le 
Suzanne Sauvaigo, femme politique française, née le

Lien externe 

Patronyme francoprovençal